Lybniz är ett program som visar en eller flera funktioner grafiskt på samma sätt som en grafritande miniräknare. Lybniz är öppen källkod och ingår i Ubuntu 9.10, men det går även att köra i andra Linuxversioner, Windows, Mac OS. Det är skrivet i Python och kräver att Python samt PyGTK är installerat.

Versioner
Lybniz 1.3.2 släpptes 14 december 2007 är och inte lika avancerat som GCalc, det kan till exempel inte beräkna skärningspunkter mellan funktioner.

Externa länkar

Miniräknare